El The Rugby Championship 2014, fou la tercera edició d'aquest torneig i la divuitena edició d'aquesta competició, tenint en compte el format anterior de tres nacions. Els All Blacks tornarien a arrasar en aquesta segona edició, mostrant un nivell competitiu molt alt, i aconseguint el que seria el seu dotzè títol en el còmput general, tot i que veurien com perdien la sèrie de victòries consecutives que arrossegaven des de 2012 amb un empat amb Austràlia i una derrota amb Sud-àfrica.

Equips participants

Classificació

Resultats

Jornada 1

Jornada 2

Jornada 3

Jornada 4

Jornada 5

Jornada 6

Referències 

Edicions del The Rugby Championship
Competicions esportives del 2014